Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1996 года — первый в истории совместный мужской и женский чемпионат мира по конькобежному спорту, который прошёл с 2 по 4 февраля на стадионе имени Людвига Швабла в Инцелле, Германия.

Общие сведения 
На чемпионат приехали спортсмены из Германии, Японии, Нидерландов, Румынии и США, по четыре из Италии, Австрии и России, по двое из Канады, Литвы, Норвегии, Украины, Польши, Швеции и Один из Белоруссии.

Итоговое положение

Среди мужчин

Среди женщин

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Инцелле
Февраль 1996 года
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью